«Девушка с юга» () — британский музыкальный фильм 1933 года Гарри Хьюджеса с Биби Даниелс в главной роли. Основан на одноимённой оперетте Гарольда Фрейзера-Симсона. Входит в цикл кинооперетт, популярных в Англии в середине 1930-х годов. Сюжет рассказывает о молодой испанке, которая к недовольству своего отца выходит замуж за скромного и небогатого англичанина.

В ролях 
 Биби Даниелс — Хуанита / Долорес
 Клиффорд Моллисон — Джек Рауден / Уиллоуби
 Нэнси Браун — Карола
 Хал Гордон — Педро
 Моррис Харви — Васко
 Лупино Лейн — Антонио Лопес
 Бейзил Радфорд — Том
 Эми Венесс — Донна Роза
 Харри Уэлчмен — Франсиско дель Фуэго

Примечания

Ссылки 

Чёрно-белые фильмы Великобритании
Музыкальные фильмы Великобритании